Alphonse Hippolyte Joseph Leveau (1815-1871), peintre français ;
Arnaud Leveau, historien français ;
Daniel Leveau (né en 1949), coureur cycliste français ;
Jérémy Leveau, fils du précédent, cycliste français ;
Édouard Leveau (né en 1933), homme politique français ;
Lindy Leveau-Agricole (née en 1978), athlète seychelloise ;
Philippe Leveau (né en 1940), historien français ;
Théodore Leveau (1896-1971), architecte et urbaniste français.

Voir aussi

Musée du Fort de Leveau 
 
 
 Amaury Leveaux